Хрислам (, альтернативні назви: "місія Волі Божої", або "Істинна Вістка Божої місії") — нігерійська синкретична релігія, яка змішує елементи християнства і ісламу.

Історія виникнення  та засновники: Засновником є Тела Телла в 1980 роках, секта, переважно існує в м. Лагос, Нігерія. Послідовники визнають і Біблію, і Коран, як священні книги. Хоча вона почалася в Нігерії, ці ідеї поширилися у більшій частині світу.

Міфи: одним із головних міфів щодо хрисламу є те, що засновником хрисламу є Рік Ворен. Але це не відповідає істині:
Кілька фактів, які показують, що це інсинуація:

1 Життя, книги та матеріали, створенні ним, показують, що він любить Євангеліє більше, ніж гроші. Те, що Ворен пише інше - проста інсинуація. 

2 Є нещодавні відео, які показують, що Рік Ворен чітко висловлює свою позицію, яка зовсім не є толерантною. Але Ворена звинувачують в протилежному. 
 Відео 1 http://www.youtube.com/watch?v=mBlb6jIRqkE  
 Відео 2 http://www.youtube.com/watch?v=SSffL-sN85A&NR=1  
 Відео 3 http://www.youtube.com/watch?v=0k73ypE3zqg   

3 Ріка Ворена звинувачують у надто дружньому ставленні до Ісламу.  І в написанні статті, що в нас одна віра. Але простий пошук показує, що стаття просто не існує   
4 Ріка Ворена звинувачують у тому, що він зустрічається із лідерами Ісламу, але Христос також був відомий, "як друг грішників".  
5 Джерела, на які посилаються критики - часто просто не існують  
6 Photoshop. Деякі джерела відкрито визнають, що фотографії, які використовують критики Ворена оброблені Фотошопом (Photoshop). 

Висновки: по-суті, не можливо щось додати до християнства, щоб воно залишилось таким, оскільки це - ексклюзивна точка зору.

Джерела

Посилання 
http://www.christianmuslims.com 
http://www.p341.com/2011/06/my-response-to-pastor-rick-warren-being-labeled-a-chrislam/  
http://www.christianpost.com/news/pastors-answer-does-rick-warren-endorse-islam-52833/  
https://web.archive.org/web/20111008025123/http://saddleback.com/aboutsaddleback/whatwebelieve/ 
Релігії та релігійні течії
Секти
Новітні релігійні рухи